Lapuebla de Labarca är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Araba / Álava och regionen Baskien, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Lapuebla de Labarca ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Lapuebla de Labarca är platt åt nordväst, men åt sydost är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om Lapuebla de Labarca. Runt Lapuebla de Labarca är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Logroño,  km öster om Lapuebla de Labarca. Trakten runt Lapuebla de Labarca består till största delen av jordbruksmark.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Baskien